Маргарита Французская:

 Маргарита Французская (1158—1197) — дочь короля Людовика VII; жена герцога Нормандии Генриха Молодого, затем короля Венгрии Белы III.
 Маргарита Французская (1254—1271) — дочь короля Людовика IX; жена герцога Брабантского Жана I.
 Маргарита Французская (1282—1317) — дочь короля Филиппа III Смелого; жена короля Англии Эдуарда I.
 Маргарита I, графиня Артуа (1310—1382) — вторая дочь короля Филиппа V Длинного; жена Людовика I Неверского, графа Фландрии.
 Маргарита де Валуа (1407—1458) — внебрачная дочь короля Карла VI от Одинетты де Шамдивер.
 Маргарита Наваррская (1492—1549) — сестра короля Франциска I.
 Маргарита де Валуа (1523—1574) — дочь Франциска I; жена герцога Савойского Эммануила Филиберта.
 Маргарита де Валуа (1553—1615), известна как «Королева Марго» — дочь Генриха II; жена Генриха де Бурбона, короля Наваррского, который под именем Генриха IV стал королём Франции.